Janequeo – moglie di Guepotan, capo indigeno dei Mapuche 
 Janequeo – torpediniera della marina militare cilena
 2028 Janequeo – asteroide della fascia principale